Кубок чемпионов 1989 — тридцать второй розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Мюнхене 6 апреля, титул сильнейшего завоевала  Югопластика Сплит, в финале третий год подряд проигрывает  Маккаби Т-А.

Квалификация

1/8 финала

Групповой этап

Группа

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1988 год в баскетболе